Йенс Йонссон (; ) — датский футболист, защитник и полузащитник клуба «АЕК». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Йонссон — воспитанник клуба «Орхус» из своего родного города. 2011 году он был включён в заявку основной команды. 4 декабря в матче против «Копенгагена» он дебютировал в датской Суперлиги. 10 декабря 2012 года в поединке против «Силькеборга» Йенс забил свой первый гол за клуб.

Летом 2016 года Йонссон перешёл в турецкий «Коньяспор», подписав контракт на три года. В матче против «Антальяспора» он дебютировал в турецкой Суперлиге.

25 августа 2020 года Йонссон подписал двухлетний контракт с испанским «Кадисом».

Международная карьера 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Дании Йонссон принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Чехии. На турнире он сыграл в матчах против Сербии, Германии и Швеции.

В 2016 году Йонссон в составе олимпийской сборной Дании принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирака, ЮАР, Бразилии и Нигерии.

3 ноября 2020 года он получил свой первый вызов в сборную Дании.

Примечания

Ссылки 
 
  Jens Jønsson will be brought up in the first team
 Jens Jønsson  on AGF
  Danish national team profile
  Official Danish Superliga stats

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Кадис»
Игроки ФК АЕК Афины